Bilderberg steht für:
 Bilderberg-Konferenz, privates Jahrestreffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft, Militär, Politik, Medien, Hochschulen und Adel
 Hotel de Bilderberg, Hotel in den Niederlanden